Die Oblast Kirow im Föderationskreis Wolga der Russischen Föderation gliedert sich in 39 Rajons und 6 Stadtkreise. Den Rajons sind insgesamt 53 Stadt- und 350 Landgemeinden unterstellt (Stand: 2010).

Stadtkreise

Rajons 

Anmerkungen:

Quellen 
  beim Föderalen Dienst für staatliche Statistik Russlands (Berechnung per 1. Januar; Exceldatei; 562 kB)
 Verwaltungsgliederung auf der Webseite der Oblastregierung Kirow (russisch)
 Oblast Kirow auf terrus.ru (russisch)

Kirow